Camilo Lourenço (03/04/1960) é um comentador e fazedor de opinião português. É licenciado em Direito Económico pela Universidade de Lisboa. Apresentou programas de rádio e televisão, nomeadamente "A Cor do Dinheiro". Foi comentador na Antena 1).

Escreveu vários livros sobre economia e futebol.

Atualmente (2019) escreve no Jornal de Negócios (propriedade da Cofina). Tendo, na segunda metade da década de 2010, deixado de ter presença regular na televisão e na rádio, passou a fazer do Facebook a sua plataforma audiovisual de preferência para difundir as suas análises socioeconómicas regulares. Mais de 300 mil utilizadores no Facebook seguem Camilo Lourenço naquela plataforma da Meta.

É assumidamente de direita.

Portugueses de ascendência indiana

Comentadores de Portugal